Є кілька Pentium 4 Extreme Editions.

Див. також 
 Список кодових імен продукції Intel
 AMD
 Intel
 VIA
 Список мікропроцесорів AMD
 Список мікропроцесорів Intel
 Список мікропроцесорів VIA
 Порівняння процесорів AMD
 Порівняння графічних процесорів NVIDIA
 Порівняння графічних процесорів ATI
 Порівняння графічних процесорів Intel(Intel GMA)
 Порівняння чипсетів ATI
 Порівняння чипсетів AMD
 Порівняння чипсетів Intel
 Порівняння чипсетів Nvidia
 Порівняння чипсетів VIA

Посилання 
 Intel- Intel Source for Specification of Intel Processor 

Процесори Intel